

Sigle 
 Object File System
 Orange Free State – Stato Libero dell'Orange
 Ordine Francescano Secolare

Codici 
 ofs – codice ISO 639-3 della lingua frisone antica